

Geografia
Weiser – città statunitense nell'Idaho
Weiser – fiume statunitense

Persone
Grethe Weiser – attrice tedesca
Mark Weiser – informatico statunitense
Mitchell Weiser – calciatore tedesco

Altro
30955 Weiser – asteroide
Weiser – film del 2001 diretto da Wojciech Marczewski